Расёмон — монументальные ворота исторических городских комплексов в японских городах Нара и Киото
 Расёмон (фильм) — фильм режиссёра Акиры Куросавы
 Расёмон (рассказ) — рассказ Рюноскэ Акутогавы
 Расёмон (эффект) — название психологического эффекта